

474001–474100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 474001 ||  || 7 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 474002 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 474003 ||  || 1 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 474004 ||  || 16 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 474005 ||  || 20 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 474006 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 474007 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 474008 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 474009 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 474010 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 474011 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 474012 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 474013 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 474014 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 474015 ||  || 15 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 474016 ||  || 8 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 474017 ||  || 19 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 474018 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 474019 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 474020 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 474021 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 474022 ||  || 20 dez 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 474023 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 474024 ||  || 8 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 474025 ||  || 28 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 474026 ||  || 13 mar 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 474027 ||  || 6 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 474028 ||  || 19 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 474029 ||  || 9 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 474030 ||  || 24 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 474031 ||  || 26 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 474032 ||  || 18 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 474033 ||  || 12 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 474034 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 474035 ||  || 11 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 474036 ||  || 12 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 474037 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 474038 ||  || 22 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 474039 ||  || 13 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 474040 ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 474041 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#88F2FF
| 474042 ||  || 24 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 474043 ||  || 2 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 474044 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 474045 ||  || 10 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 474046 ||  || 6 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 474047 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 474048 ||  || 16 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 474049 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 474050 ||  || 5 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 474051 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 474052 ||  || 9 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 474053 ||  || 23 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 474054 ||  || 15 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 474055 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 474056 ||  || 25 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 474057 ||  || 2 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 474058 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 474059 ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 474060 ||  || 23 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 474061 ||  || 10 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 474062 ||  || 20 jan 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 474063 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 474064 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 474065 ||  || 11 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 474066 ||  || 15 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 474067 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 474068 ||  || 23 jul 2009 || Siding Spring || SSS || Mitidika || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 474069 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 474070 ||  || 28 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 474071 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 474072 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 474073 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 474074 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 474075 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 474076 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 474077 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 474078 ||  || 10 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 474079 ||  || 25 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 474080 ||  || 27 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 474081 ||  || 14 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 474082 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 474083 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 474084 ||  || 24 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 474085 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 474086 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 474087 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 474088 ||  || 3 jul 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 474089 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 474090 ||  || 26 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 474091 ||  || 21 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 474092 ||  || 6 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 474093 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 474094 ||  || 6 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 474095 ||  || 21 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 474096 ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 474097 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 474098 ||  || 4 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 474099 ||  || 18 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 474100 ||  || 16 jun 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|}

474101–474200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 474101 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 474102 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 474103 ||  || 1 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 474104 ||  || 2 ago 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 474105 ||  || 22 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 474106 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 474107 ||  || 5 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 474108 ||  || 6 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 474109 ||  || 17 jan 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 474110 ||  || 26 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 474111 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 474112 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 474113 ||  || 3 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 474114 ||  || 21 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 474115 ||  || 16 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 474116 ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 474117 ||  || 1 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 474118 ||  || 9 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 474119 ||  || 9 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 474120 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 474121 ||  || 10 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 474122 ||  || 5 set 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 474123 ||  || 31 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 474124 ||  || 24 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 474125 ||  || 27 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 474126 ||  || 25 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 474127 ||  || 25 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 474128 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#FFDAB5
| 474129 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=130 bgcolor=#E3E3E3
| 474130 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 474131 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 474132 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 474133 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 474134 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 474135 ||  || 30 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 474136 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 474137 ||  || 1 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 474138 ||  || 2 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 474139 ||  || 22 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 474140 ||  || 1 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 474141 ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 474142 ||  || 12 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#FFDAB5
| 474143 ||  || 29 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 474144 ||  || 18 out 1997 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 474145 ||  || 13 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 474146 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 474147 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 474148 ||  || 16 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 474149 ||  || 17 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 474150 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 474151 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 474152 ||  || 19 set 1998 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 474153 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 474154 ||  || 24 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 474155 ||  || 19 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#FFDAB5
| 474156 ||  || 12 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 474157 ||  || 13 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=158 bgcolor=#FFD5EA
| 474158 ||  || 16 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 474159 ||  || 3 set 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 474160 ||  || 3 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 474161 ||  || 5 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 474162 ||  || 5 set 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=163 bgcolor=#FFD5EA
| 474163 ||  || 29 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 474164 ||  || 30 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 474165 ||  || 7 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 474166 ||  || 8 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 474167 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 474168 ||  || 11 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 474169 ||  || 15 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 474170 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#FFDAB5
| 474171 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 474172 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 474173 ||  || 14 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 474174 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 474175 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 474176 ||  || 11 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 474177 ||  || 12 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 474178 ||  || 1 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=179 bgcolor=#FFD5EA
| 474179 ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 474180 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#FFDAB5
| 474181 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 474182 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 474183 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 474184 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 474185 ||  || 11 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 474186 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 474187 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 474188 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=189 bgcolor=#FFDAB5
| 474189 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#FFDAB5
| 474190 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 474191 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 474192 ||  || 29 dez 1999 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 474193 ||  || 27 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 474194 ||  || 14 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 474195 ||  || 8 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 474196 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 474197 ||  || 26 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 474198 ||  || 3 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 474199 ||  || 6 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 474200 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

474201–474300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 474201 ||  || 28 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#FFDAB5
| 474202 ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#FFDAB5
| 474203 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#FFDAB5
| 474204 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#FFDAB5
| 474205 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 474206 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 474207 ||  || 27 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 474208 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 474209 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 474210 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 474211 ||  || 30 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 474212 ||  || 29 set 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 474213 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 474214 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 474215 ||  || 2 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 474216 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 474217 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 474218 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 474219 ||  || 3 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 474220 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 474221 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 474222 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#FFD5EA
| 474223 ||  || 12 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 474224 ||  || 1 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#FFDAB5
| 474225 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 474226 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 474227 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 474228 ||  || 26 fev 2001 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 474229 ||  || 19 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 474230 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || SKADS || — || 
|-id=231 bgcolor=#FFD5EA
| 474231 ||  || 21 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 474232 ||  || 14 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 474233 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 474234 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 474235 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 474236 ||  || 20 ago 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 474237 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#FFD5EA
| 474238 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 474239 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 474240 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 474241 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 474242 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 474243 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 474244 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 474245 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 474246 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 474247 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 474248 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#FFDAB5
| 474249 ||  || 20 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 474250 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Erigone || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 474251 ||  || 27 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 474252 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 474253 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 474254 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 474255 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 474256 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 474257 ||  || 21 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 474258 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 474259 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 474260 ||  || 23 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 474261 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 474262 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#FFDAB5
| 474263 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 474264 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 474265 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 474266 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 474267 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 474268 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 474269 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 474270 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 474271 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 474272 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 474273 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 474274 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 474275 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 474276 ||  || 7 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=277 bgcolor=#FFDAB5
| 474277 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#FFDAB5
| 474278 ||  || 26 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 474279 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 474280 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 474281 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 474282 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 474283 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 474284 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 474285 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 474286 ||  || 9 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 474287 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 474288 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 474289 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 474290 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 474291 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 474292 ||  || 16 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 474293 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#FFDAB5
| 474294 ||  || 7 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#FFDAB5
| 474295 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 474296 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 474297 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 474298 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 474299 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 474300 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

474301–474400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 474301 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 474302 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 474303 ||  || 14 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 474304 ||  || 22 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 474305 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 474306 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 474307 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 474308 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 474309 ||  || 8 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 474310 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 474311 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 474312 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 474313 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 474314 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 474315 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 474316 ||  || 21 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 474317 ||  || 13 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 474318 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 474319 ||  || 22 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 474320 ||  || 7 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 474321 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 474322 ||  || 22 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 474323 ||  || 21 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 474324 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 474325 ||  || 20 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 474326 ||  || 22 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 474327 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 474328 ||  || 10 mar 2002 || Cima Ekar || ADAS || Phocaea || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 474329 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 474330 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 474331 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 474332 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 474333 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 474334 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 474335 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 474336 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 474337 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 474338 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 474339 ||  || 8 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 474340 ||  || 19 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 474341 ||  || 17 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 474342 ||  || 17 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 474343 ||  || 1 ago 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 474344 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 474345 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 474346 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 474347 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=348 bgcolor=#FFDAB5
| 474348 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 474349 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=350 bgcolor=#FFDAB5
| 474350 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 474351 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 474352 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 474353 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 474354 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 474355 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 474356 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 474357 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 474358 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 474359 ||  || 31 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 474360 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 474361 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 474362 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 474363 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 474364 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 474365 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=366 bgcolor=#FFDAB5
| 474366 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 474367 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 474368 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 474369 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=370 bgcolor=#FFDAB5
| 474370 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 474371 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 474372 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 474373 ||  || 11 set 2002 || Palomar || M. White, M. Collins || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 474374 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 474375 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || Flora || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 474376 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 474377 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 474378 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 474379 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 474380 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 474381 ||  || 16 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 474382 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 474383 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 474384 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 474385 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 474386 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 474387 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 474388 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 474389 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 474390 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 474391 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=392 bgcolor=#FFDAB5
| 474392 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 474393 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 474394 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 474395 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 474396 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 474397 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 474398 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 474399 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=400 bgcolor=#F1F1F1
| 474400 ||  || 28 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|}

474401–474500 

|-bgcolor=#FFDAB5
| 474401 ||  || 29 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 474402 ||  || 30 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 474403 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 474404 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 474405 ||  || 11 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 474406 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 474407 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 474408 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 474409 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 474410 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 474411 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#FFDAB5
| 474412 ||  || 20 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 474413 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 474414 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 474415 ||  || 22 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 474416 ||  || 16 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 474417 ||  || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 474418 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 474419 ||  || 7 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 474420 ||  || 18 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 474421 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 474422 ||  || 10 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 474423 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=424 bgcolor=#FFDAB5
| 474424 ||  || 27 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FFD5EA
| 474425 ||  || 27 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 474426 ||  || 12 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 474427 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 474428 ||  || 23 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 474429 ||  || 6 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 474430 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 474431 ||  || 29 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 474432 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 474433 ||  || 1 abr 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 474434 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 474435 ||  || 30 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#FFDAB5
| 474436 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 474437 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 474438 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 474439 ||  || 30 abr 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=440 bgcolor=#FFDAB5
| 474440 ||  || 5 jul 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető Stn. || — || 
|-id=441 bgcolor=#FFDAB5
| 474441 ||  || 26 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=442 bgcolor=#FFDAB5
| 474442 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#FFDAB5
| 474443 ||  || 21 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 474444 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 474445 ||  || 4 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 474446 ||  || 21 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 474447 ||  || 31 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 474448 ||  || 31 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 474449 ||  || 15 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Iannini || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 474450 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#FFD5EA
| 474451 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#FFDAB5
| 474452 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 474453 ||  || 19 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 474454 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 474455 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 474456 ||  || 16 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 474457 ||  || 25 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 474458 ||  || 17 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 474459 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 474460 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 474461 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 474462 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 474463 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 474464 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 474465 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 474466 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 474467 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 474468 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 474469 ||  || 21 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 474470 ||  || 25 set 2003 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 474471 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 474472 ||  || 24 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 474473 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#FFD5EA
| 474474 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 474475 ||  || 6 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 474476 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 474477 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#FFDAB5
| 474478 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 474479 ||  || 29 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 474480 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 474481 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 474482 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 474483 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 474484 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 474485 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 474486 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 474487 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 474488 ||  || 18 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 474489 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 474490 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 474491 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 474492 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 474493 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 474494 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 474495 ||  || 16 out 2003 || Mülheim-Ruhr || Turtle Star Obs. || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 474496 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 474497 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 474498 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#FFDAB5
| 474499 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 474500 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

474501–474600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 474501 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 474502 ||  || 17 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 474503 ||  || 17 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 474504 ||  || 17 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 474505 ||  || 17 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 474506 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 474507 ||  || 17 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 474508 ||  || 19 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 474509 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 474510 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 474511 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 474512 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 474513 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 474514 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 474515 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 474516 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 474517 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=518 bgcolor=#FFDAB5
| 474518 ||  || 23 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 474519 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 474520 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 474521 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 474522 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 474523 ||  || 27 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 474524 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 474525 ||  || 22 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 474526 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 474527 ||  || 18 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 474528 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || Phocaea || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 474529 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 474530 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 474531 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#FFD5EA
| 474532 ||  || 5 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 474533 ||  || 15 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 474534 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 474535 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=536 bgcolor=#FFDAB5
| 474536 ||  || 27 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 474537 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#FFDAB5
| 474538 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 474539 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 474540 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 474541 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 474542 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 474543 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 474544 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 474545 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 474546 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 474547 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 474548 ||  || 21 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FFD5EA
| 474549 ||  || 26 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 474550 ||  || 21 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 474551 ||  || 14 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 474552 ||  || 16 dez 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 474553 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#FFD5EA
| 474554 ||  || 22 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 474555 ||  || 28 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 474556 ||  || 29 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 474557 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 474558 ||  || 22 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 474559 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 474560 ||  || 16 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 474561 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 474562 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 474563 ||  || 22 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 474564 ||  || 28 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 474565 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 474566 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 474567 ||  || 27 jan 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 474568 ||  || 31 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 474569 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 474570 ||  || 14 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 474571 ||  || 26 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 474572 ||  || 14 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 474573 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#FFD5EA
| 474574 ||  || 17 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 474575 ||  || 23 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 474576 ||  || 19 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 474577 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 474578 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 474579 ||  || 22 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 474580 ||  || 27 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 474581 ||  || 23 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 474582 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 474583 ||  || 12 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 474584 ||  || 15 abr 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=585 bgcolor=#FFD5EA
| 474585 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 474586 ||  || 31 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 474587 ||  || 19 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 474588 ||  || 12 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 474589 ||  || 14 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 474590 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 474591 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 474592 ||  || 8 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 474593 ||  || 10 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 474594 ||  || 10 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 474595 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 474596 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 474597 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 474598 ||  || 8 set 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 474599 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 474600 ||  || 7 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|}

474601–474700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 474601 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 474602 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 474603 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 474604 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 474605 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 474606 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 474607 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 474608 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 474609 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 474610 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=611 bgcolor=#FFD5EA
| 474611 ||  || 25 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 474612 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=613 bgcolor=#FFD5EA
| 474613 ||  || 15 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 474614 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 474615 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 474616 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 474617 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 474618 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 474619 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 474620 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 474621 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 474622 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 474623 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 474624 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 474625 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 474626 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 474627 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 474628 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 474629 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 474630 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 474631 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 474632 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 474633 ||  || 18 out 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=634 bgcolor=#FFDAB5
| 474634 ||  || 20 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 474635 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 474636 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 474637 ||  || 12 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 474638 ||  || 12 nov 2004 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 474639 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=640 bgcolor=#DFDFFF
| 474640 ||  || 6 nov 2004 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 474641 ||  || 19 nov 2004 || Catalina || CSS || Meliboea || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 474642 ||  || 3 dez 2004 || Eskridge || Farpoint Obs. || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 474643 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 474644 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 474645 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 474646 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 474647 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Meliboea || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 474648 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 474649 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 474650 ||  || 15 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 474651 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 474652 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 474653 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 474654 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 474655 ||  || 15 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 474656 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 474657 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 474658 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 474659 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 474660 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 474661 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 474662 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 474663 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 474664 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 474665 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 474666 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 474667 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 474668 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 474669 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 474670 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 474671 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 474672 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 474673 ||  || 1 fev 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=674 bgcolor=#FFDAB5
| 474674 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 474675 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 474676 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 474677 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 474678 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 474679 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 474680 ||  || 9 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 474681 ||  || 3 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 474682 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 474683 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 474684 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 474685 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 474686 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 474687 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 474688 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 474689 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 474690 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 474691 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 474692 ||  || 11 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 474693 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 474694 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 474695 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 474696 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 474697 ||  || 13 mar 2005 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 474698 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 474699 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 474700 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

474701–474800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 474701 ||  || 7 abr 2005 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 474702 ||  || 14 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 474703 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 474704 ||  || 5 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 474705 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=706 bgcolor=#FFD5EA
| 474706 ||  || 12 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 474707 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 474708 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 474709 ||  || 17 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 474710 ||  || 7 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 474711 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 474712 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 474713 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 474714 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 474715 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || Themis || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 474716 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 474717 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 474718 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 474719 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 474720 ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 474721 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 474722 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 474723 ||  || 20 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=724 bgcolor=#FFDAB5
| 474724 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 474725 ||  || 17 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 474726 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 474727 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 474728 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 474729 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 474730 ||  || 29 jun 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 474731 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 474732 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 474733 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 474734 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 474735 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 474736 ||  || 5 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 474737 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 474738 ||  || 5 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 474739 ||  || 10 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 474740 ||  || 5 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 474741 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 474742 ||  || 7 jul 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 474743 ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 474744 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 474745 ||  || 30 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 474746 ||  || 30 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 474747 ||  || 26 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=748 bgcolor=#FFDAB5
| 474748 ||  || 6 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 474749 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 474750 ||  || 8 ago 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Brangane || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 474751 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 474752 ||  || 27 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 474753 ||  || 27 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 474754 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 474755 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 474756 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 474757 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 474758 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 474759 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 474760 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 474761 ||  || 24 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 474762 ||  || 27 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Flora || 
|-id=763 bgcolor=#FFDAB5
| 474763 ||  || 25 ago 2005 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 474764 ||  || 29 ago 2005 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 474765 ||  || 29 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 474766 ||  || 26 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 474767 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 474768 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 474769 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 474770 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 474771 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 474772 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 474773 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 474774 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 474775 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 474776 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 474777 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 474778 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 474779 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 474780 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 474781 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 474782 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 474783 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 474784 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 474785 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 474786 ||  || 30 ago 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 474787 ||  || 28 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 474788 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 474789 ||  || 28 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 474790 ||  || 28 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 474791 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 474792 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 474793 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 474794 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 474795 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 474796 ||  || 6 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 474797 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 474798 ||  || 11 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 474799 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 474800 ||  || 12 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|}

474801–474900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 474801 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 474802 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 474803 ||  || 2 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 474804 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 474805 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 474806 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 474807 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 474808 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 474809 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 474810 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 474811 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 474812 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 474813 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 474814 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 474815 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 474816 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 474817 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 474818 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 474819 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 474820 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 474821 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 474822 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 474823 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 474824 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 474825 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 474826 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 474827 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 474828 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 474829 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 474830 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 474831 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 474832 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 474833 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 474834 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 474835 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#FAFAFA
| 474836 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 474837 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 474838 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 474839 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 474840 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 474841 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 474842 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 474843 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 474844 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 474845 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 474846 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 474847 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 474848 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 474849 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 474850 ||  || 1 set 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 474851 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 474852 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 474853 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 474854 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 474855 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 474856 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 474857 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 474858 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 474859 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 474860 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 474861 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 474862 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 474863 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 474864 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 474865 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 474866 ||  || 13 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 474867 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 474868 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 474869 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 474870 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 474871 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 474872 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 474873 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 474874 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 474875 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 474876 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 474877 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 474878 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 474879 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 474880 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 474881 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 474882 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 474883 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 474884 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 474885 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 474886 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 474887 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 474888 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 474889 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 474890 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 474891 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 474892 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 474893 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 474894 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 474895 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 474896 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 474897 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 474898 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 474899 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 474900 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

474901–475000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 474901 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 474902 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 474903 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 474904 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 474905 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 474906 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 474907 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 474908 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 474909 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 474910 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 474911 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 474912 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 474913 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 474914 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 474915 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 474916 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 474917 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 474918 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 474919 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 474920 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 474921 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 474922 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 474923 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 474924 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 474925 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 474926 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 474927 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 474928 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 474929 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 474930 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 474931 ||  || 22 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 474932 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 474933 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 474934 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 474935 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 474936 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 474937 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 474938 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 474939 ||  || 21 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 474940 ||  || 25 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 474941 ||  || 25 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 474942 ||  || 25 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 474943 ||  || 26 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 474944 ||  || 27 set 2005 || Apache Point || A. C. Becker || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 474945 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 474946 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 474947 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 474948 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 474949 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 474950 ||  || 2 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 474951 ||  || 1 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 474952 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 474953 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 474954 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 474955 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 474956 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 474957 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 474958 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 474959 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 474960 ||  || 3 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 474961 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 474962 ||  || 5 out 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 474963 ||  || 9 out 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 474964 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 474965 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 474966 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 474967 ||  || 2 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 474968 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || Erigone || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 474969 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 474970 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 474971 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 474972 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 474973 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 474974 ||  || 6 out 2005 || Catalina || CSS || Mitidika || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 474975 ||  || 3 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 474976 ||  || 3 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 474977 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 474978 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 474979 ||  || 6 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 474980 ||  || 6 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 474981 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 474982 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 474983 ||  || 3 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 474984 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 474985 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 474986 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 474987 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 474988 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 474989 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 474990 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 474991 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 474992 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 474993 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 474994 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 474995 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 474996 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 474997 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 474998 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 474999 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 475000 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (470001)–(475000) (IAU Minor Planet Center)

474